Töle Bi () bezeichnet:
 Töle Bi (1663–1756), kasachischer Dichter
 Töle Bi (Schambyl), Ort im Gebiet Schambyl, Kasachstan
 Audany Töle Bi, Bezirk im Gebiet Türkistan, Kasachstan